Governo Rajoy I – governo spagnolo in carica dal 21 dicembre 2011 al 31 ottobre 2016
Governo Rajoy II – governo spagnolo in carica dal 31 ottobre 2016 al 2 giugno 2018